Пло́щадь Ю́ности — название площадей в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Площадь Юности — площадь в Зеленограде.
 Площадь Юности — площадь в Ярославле.

См. также 
 Улица Юности